Pierre-Faustin Maleombho (1926-1976), homme politique centrafricain.
 Loza Maléombho (1985), styliste ivoirienne.